The Simpsons Uncensored Family Album es un libro escrito por Matt Groening que imita al álbum familiar que tendría la familia Simpson. Entre las cosas que revela se encuentran la fecha de nacimiento de Bart Simpson, así como los árboles genealógicos de la familia Bouvier (antepasados de Marge Simpson) y Simpson. A pesar de que estos árboles no han sido nunca contradichos en la serie, su nivel de realidad o ficción sigue siendo desconocido.

El árbol de los Simpson se puede encontrar en el interior de la cubierta delantera, mientras que el de la familia Bouvier aparece en el interior de la cubierta trasera. Una nota interesante es que Charles Montgomery Burns es incluido en el árbol como el primo cuarto del abuelo Simpson por matrimonio. Homer es descendiente de indios americanos y escandinavos, dato mencionado en el episodio Little Big Girl, mientras que Marge es descendiente de franceses. 

El álbum comienza con fotografías y recuerdos de los antepasados de las dos familias, y luego avanza con fotos de la infancia de Homer y Marge, y, a continuación, los perfiles de ellos a medida que crecen y se enamoran. Por último, aparecen fotografías y recuerdos de Bart, Lisa y Maggie.

Según la breve información de la página de la editorial HarperCollins, en el año 2006 salió una segunda edición más actualizada y con una pequeña diferencia en la imagen de la portada.

Conflictos
En varios episodios de la serie han aparecido antepasados de los Simpson y los Bouvier, los cuales aparecen en el libro. Hay casos notables de los conflictos más recientes con información de la serie, ya que el libro fue publicado en 1991. El nombre de la madre de Homer fue revelado en episodios posteriores como Mona Simpson, no Penélope Olsen (o Simpson) como indica el libro. En su primera aparición, "Penélope Olsen" se menciona como uno de sus alias. Al igual que el nombre de la madre de Marge que fue revelado como Jacqueline Bouvier, no Ingrid Gurney (o Bouvier) como dice el libro.

La ampliación de la familia rara vez se ha visto en la serie, sin contar las frecuentes apariciones de Abe, Patty y Selma, y las ocasionales de Herb y Mona. En un episodio de flashback, Maggie ha crecido y tiene una hija llamada Maggie Jr.

Además, como la serie avanza, nuevos miembros de la familia fueron apareciendo, como la otra hija ilegítima de Abe (Abbie) engendrada por una mujer británica llamada Edwina.

En el capítulo Much Apu About Nothing, Abe Simpson revela que sus padres procedían de un país de habla inglesa, de la zona de Irlanda o Gales, aunque la autenticidad de su historia es cuestionable.

El libro también señala que Lisa utilizaba un estilo de peinado normal que se ha cambió después de que Homer se lo cortara. Esto está en contradicción con escenas de flashback mostrando a Lisa de bebé con sus puntas de estrella.

Principales árboles familiares

Árbol genealógico de la familia Simpson

Árbol genealógico de la familia Bouvier

Referencias
 Información acerca del libro
 Página de la Editorial con breve información de la 2ª edición.
 Artículo de Wikipedia (Inglés)

Libros de Los Simpson